Język inupiak (iñupiaq, inupiatun) – język z rodziny eskimo-aleuckiej, używany w północnej i północno-zachodniej części Alaski. Posiada dwie główne odmiany o ISO 639-3 esi oraz esk. Podobnie jak inne języki eskimo-aleuckie, język inupiak reprezentuje szczególny typ języka aglutynacyjnego, zwany polisyntetycznym.

Alfabet inupiaq (Atchagat)

Próbka tekstu 
Kayuqtuq ukiaġmi. Sikulġmiu-rami pisruktuaq tamaani. Qaluŋmik niġiruak tikiññiġaa iyyaġrim apiq-srukługu-aasriiñ, "Nakiñ taamna qa-lik piviuŋ?"
"Kanakŋa sikuiḷḷiġumun pamium-nik niksiksuqługu niksiksikkaġa," itnaġniġaa.

Przypisy

Bibliografia 
 Francis Barnum:Grammatical Fundamentals of the Innuit Language As Spoken by the Eskimo of the Western Coast of Alaska. Hildesheim: G. Olms, 1970. 2000. 
 Edna Ahgeak MacLean: Iñupiallu Tanņiḷḷu Uqaluņisa Iḷaņich = Abridged Iñupiaq and English Dictionary. Fairbanks, Alaska: Alaska Native Language Center, University of Alaska, 1980.
 Edna Ahgeak MacLean: Beginning North Slope Iñupiaq Grammar. Fairbanks, Alaska: Alaska Native Language Center, University of Alaska, 1979.
 Wolf A. Seiler: Iñupiatun Eskimo Dictionary. Kotzebue, Alaska: NANA Regional Corporation, 2005.
 Wolf Seiler: The Modalis Case in Iñupiat: (Eskimo of North West Alaska). Giessener Beiträge zur Sprachwissenschaft, Bd. 14. Grossen-Linden: Hoffmann, 1978. 
 Donald Humphry Webster; Wilfried Zibell: Iñupiat Eskimo Dictionary. 1970.

Linki zewnętrzne 
 Dane Ethnologue dla odmiany z północnej Alaski
 Dane Ethnologue dla odmiany z północno-zachodniej Alaski
 Alaskool Inupiaq Language Resources
 Dialekty języka inupiaq

Języki eskimo-aleuckie
Języki zagrożone w Ameryce Północnej